Друго Светско првенство у кајаку и кануу на мирним водама 1948. одржанно је у Лондону  у Уједињеном Краљевству у организацији Међународне кајакашке федерације (ИЦФ) која је од 1946. преузела организацију од ИРК () „Међународног предстаништва за кануистику” основаног 1924. године.

Ово је  прво светско првенство после Другог светског рата. 

На програму је било укупнп 5 кајакашкиих дисциплица, четири у мушкој и једна у женској конкуренцији. Такмичења у кануу ние било. На овом првенству дужина стазе за жене смањена је са 600 на 500 метара. Првенство није било део Олимпијских игара 1948. које су такође одржане у Лондону.

Освајачи медаља

Мушкарци 
 Кајак

Жене 
Кајак

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно 
{|class=wikitable style="text-align:center; font-size:90%"
!|| Земља!! style="text-align:center;"| !! style="text-align:center;"|!! style="text-align:center;"|!!
|-style="background-color:#ccccff"
| 1. || align=left |  || 3 || 1 || 0 || 4
|-
| 2. || align=left |   || 1 || 1 || 3 || 5
|-
| 3. || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|rowspan="2"| 4. || align=left ||| 0 || 1 || 1 || 2
|-
| align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 6. || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| colspan=2 | Укупно (6) || 5 || 5 || 5 ||15

Биланс медаља после 2. Светског првенства 

 Биланс медаља, укупно

Вишеструки освајачи медаља после 2. СП  (1938—1948) 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.
 Кајак

 Кану

Референце

Спољашње везе  

Светска првенства у кајаку и кануу на мирним водама